Намибијски птеросаур () је наводно криптид из Намибије.

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Има кожната крила распона од 5 до 7 метарa налик крилима код шишмиша, дуг реп, црну-тамносмеђу кожу без длака, има танак и кратак врат, дуг кљун са ситним зубима, и мале кратке ноге.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 Ово биће је први пут виђено крајем априла 2011. године.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 
 http://www.kongamato-pterodactyl.com

Криптозоологија
Живи диносауруси